Eddie Dibbs (1951-), ancien joueur de tennis professionnel américain.
 George Dibbs (1834-1904), homme politique australien.
Patronyme anglais